Prinz může být:

 Prinz (kráter) – kráter na Měsíci
 vila Prinz – památkově chráněný dům v německém městě Hemer
 Prinz Eugen – rozcestník

příjmení
 Jan Prinz (1870–1940) – český a československý politik